Les Schindleriidae sont une famille de poissons de l'ordre des Perciformes.

Liste des genres 
 Schindleria

Famille d'actinoptérygiens (nom scientifique)
Perciformes (nom scientifique)